Tento seznam zahrnuje 35 největších měst v Evropě podle počtu obyvatel. Seznam neobsahuje 15milionový Istanbul, jelikož zhruba třetina jeho populace žije v asijské části města.

Seznam největších měst v Evropě 

Evropa